Чемпионат Люксембурга по футболу 2010/2011 — 97-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходящем с 5 августа 2010 года по 25 мая 2011 года принимают участие 14 клубов.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Источники 
 Статистика на сайте RSSSF

2010/2011
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Люксембурге в 2010 году
Спорт в Люксембурге в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011